est la formule brute de plusieurs isomères.

 cocaïne, numéro CAS 
 fénotérol ou berotex, numéro CAS 
 scopolamine, numéro CAS